FC Dinamo Batumi este un club de fotbal georgian din Batumi, Adjara. Clubul a fost înființat în 1923 și în prezent evoluează în Umaglesi Liga. Stadionul de casă al echipei este Chele Arena din Kobuleti.

Palmares
Umaglesi Liga (sovietic)
 Campion: 1938, 1940
Cupa Georgiei (sovietică)
Câștigător: 1947, 1958
Cupa Georgiei: 
 Câștigător: 1998.
 Finalist: 1993, 1995, 1996, 1997
 Supercupa Georgiei: 
 Câștigător: 1998
 Finalist: 1996, 1997
Liga Secundă Sovietică: 
 Campion: 1963, 1964, 1983
Pirveli Liga:
 Vice-campion: 2012

Sezoane

Cupele europene

Legături externe

 Official website  (GEO)

Dinamo Batumi
d